Kanal ob Soči, gemeente in de Sloveense regio Goriška.
 Kanal (Kanal ob Soči), hoofdplaats van die gemeente.
 Kanal (Zagreb), wijk in Zagreb, Kroatië.
 Kanal (eenheid), oppervlakte-eenheid (505,857 m²) gebruikt in Noord-India en Pakistan.
 Kanał, een Poolse film uit 1957.
 Tony Kanal, Amerikaans bassist bekend van No Doubt.
 Kanal (kunstencentrum), Brussels kunstencentrum